M. Bonnardot , née le  à Châtenoy-le-Royal (Saône-et-Loire) et morte le  à Chalon-sur-Saône, est le nom de plume de Marcelle Verdat, sœur de Germaine Verdat, écrivaine de langue française, auteure de romans pour la jeunesse féminine.

Bibliographie partielle 
 La Révolte - Collection Printemps N°112
 Un fameux reportage  - Collection Printemps N°193
 Le Cavalier muet - Collection Printemps N°259
En collaboration avec Germaine Verdat
 Oiseau de joie - Foyer-Romans N°117 , 1928

Notes et références

Liens externes 
 

Femme de lettres française
Nom de plume
Naissance en mars 1896
Décès à 75 ans
Décès à Chalon-sur-Saône
Décès en février 1972